Kachchh ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Kachchh (Staat)
 ein Distrikt in Indien, siehe Kachchh (Distrikt)

siehe auch:
 Rann von Kachchh
 Golf von Kachchh